Aweyden ist ein deutscher Familien- und Ortsname:

Familienname:
 Aweyden (Adelsgeschlecht), altpreußisches Adelsgeschlecht
 Karl von Aweyden (1829–1891), preußischer Generalleutnant, Kommandant zu Posen

Ortsname:
 Aweyden, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Nawiady, Dorf im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Aweiden